Дерек Рикардо Харпер (; родился 13 октября 1961 года, Элбертон, штат Джорджия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, в 1983 году был выбран на драфте НБА под 11-м номером командой «Даллас Маверикс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 16 сезонов. Два раза включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1987, 1990). Всего за карьеру в НБА сыграл 1199 игр, в которых набрал 16 006 очков (в среднем 13,3 за игру), сделал 2884 подбора, 6577 передач, 1957 перехватов и 304 блок-шота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»